Kerveltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kerveltjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Kerveltjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (10,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn